Aviation High School může být:

 Aviation High School (Kalifornie) – střední škola v Redondo Beach v Kalifornii
 Aviation High School (New York) – střední škola v Long Island City ve státě New York
 Raisbeck Aviation High School, do roku 2013 Aviation High School – střední škola v Des Moines ve státě Washington